Национальный чемпионат 3 или Насьональ 3 () — пятый футбольный дивизион в системе футбольных лиг Франции. В его розыгрыше принимают участие 168 любительских коллективов. Команды поделены по регионам на двенадцать групп, в каждой из которых существует свой календарь игр. Чемпионат длится с августа по май с двухнедельным перерывом в декабре и январе на каникулы. По результатам сезона победители своих групп и четыре лучших вторых команды получают право повышения в Насьональ 2; три худшие команды из каждой группы опускаются в соответствующие региональные дивизионы. В 1998—2017 годах лига называлась Любительским чемпионатом Франции 2 ().

История 
Второй любительский чемпионат был создан в вместе с Первым любительским чемпионатом в 1993-94 году. За основу был взят бывший Дивизион 4 (Division 4), а лига получила название «Национальный чемпионат 3» (National 3). Будучи практически полной копией ЛЧФ, все изменения в этой лиге, следовали за изменениями своеобразного «старшего собрата».

Рекорд посещения был зафиксирован в матче «Страсбурга» против «Шильтигайма» — 10 883 зрителя.

Формат проведения 
В общих чертах, формат проведения не сильно отличается от Насьоналя 2. Ежегодно в турнире участвуют 168 команд, количество также может варьироваться. Клубы делятся на 12 групп по 14 команд. В турнире могут принимают участие самостоятельные любительские клубы и резервные составы профессиональных, любительских и полупрофессиональных команд высших дивизионов. Сезон длится с августа по май и проходит в два круга. Каждый клуб за сезон проводит 26 игр.

Система начисления очков аналогична четвёртому дивизиону: за победу даётся 4 очка, за ничью — 2, и одно за поражение.

Чемпион среди восьми победителей групп определяется максимальными количеством очков, набранных в матче с пятью следующими командами группы (2-6). Победители каждой из групп получают право перейти в Насьональ 2. А также четыре лучших вторых коллектива, с максимальными количеством очков, набранных в противостояниях с пятью следующими командами группы (3-7). Команды, занявшие 3 последних места в каждой группе переводятся в местные региональные лиги.

Сезон 2014/2015

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Турнирная таблица 
По состоянию на 18.01.2015

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Победители последних лет

Ссылки 
 Сайт федерации футбола Франции 

Футбольные лиги Франции
Франция